Хечул:
 Старый Хечул — село в Сынжерейском районе Республики Молдова.
 Новый Хечул — село в Сынжерейском районе Республики Молдова.